Медушевский — фамилия.

Известные носители:
 Медушевский, Андрей Николаевич (род. 1960) — российский историк, социолог, политолог, правовед.
 Медушевский, Вячеслав Вячеславович (род. 1939) — российский музыковед, педагог, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории.
 Мёдушевский, Михал Марцин (1787—1868) — польский католический священник, собиратель религиозной музыки.
 Медушевский, Яков Иванович (1823—1878) — полковник, атаман Баталпашинского военного отдела Кубанского Казачьего войска.

 Медушевская, Ольга Михайловна (1922—2007) — историк, источниковед и теоретик науки.